ИПКО Суперлига 2019/2020 — 21-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 17 августа 2019 года по 25 июля 2020 года. В турнире принимали участие 12 команд, «Ферроникели» защищала свой чемпионский титул.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лириа» и КЕК. Их заменили «Вуштрриа» и «Дукаджини», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первой лиге 2018/19.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Косова 
  Суперлига на UEFA.com 

Чемпионат Косова по футболу
Косово
Косово